PGAP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 922 амінокислот, а молекулярна маса — 105 383.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт білків, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки